Абилпеиз (Абулфейз; ? — 1783) — султан, сын хана Абилмамбета. Был аманатом у джунгарского хунтайджи Галдан-Цэрэна.

Когда в 1771 году Абилмамбет-хан скончался, ему должен был наследовать один из младших братьев или сын Абилпеиз, но казахские султаны и бии на курултае в Бурабае избрали ханом трёх жузов Абылая.

Правил на территории нынешнего Восточно-Казахстанского региона. Установил дипломатические отношения с Китаем, трижды направлял в Китай посольство (1769, 1773, 1782 годы) во главе со своим сыном Жошы-султаном (по некоторым источникам — Жолшы-султаном). Внёс большой вклад в развитие казахско-русских отношений. Поддерживал устремления Абылай-хана, воевал против джунгарских завоевателей.

Похоронен на северном склоне Чингизтау у истоков реки Альпеис. Мавзолей Абилпеиза — памятник архитектуры XVIII века.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в XVIII веке
Торе